Pulga (1985) – ex calciatore spagnolo
 Pulga – area non incorporata della contea di Butte (California)
 La Pulga – altro nome del videogioco Bugaboo
 Bruno Pulga (1922-1994) – pittore italiano
 Ivo Pulga (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Stefano Pulga (1954) – pianista, produttore discografico e arrangiatore italiano
 Enrique González Castillo detto La Pulga (1890-1957) – cantautore cubano